Born to Expire — дебютный студийный альбом американского хардкор-панк-коллектива Leeway, выпущенный лейблом Profile Records в 1988 году.

Об альбоме
В диск вошли пять композиций с дебютного демоальбома группы длительностью 11 минут, вышедшего в 1985 году под названием «Enforcer».

Список композиций 
 «Rise and Fall/Mark of the Squealer» — 7:34
 «Be Loud» — 2:18
 «On the Outside» — 3:25
 «Defy You» — 3:09
 «Enforcer» — 3:48
 «Tools For War» — 3:08
 «Born to Expire» — 4:07
 «Marathon» — 2:14
 «Self Defense» — 1:25
 «Catholic High School (Girls in Trouble)» — 2:01
 «Unexpected» — 4:35

Список композиций с демо 
 Enforcer — 3:43
 Marathon — 2:22
 Self Defence — 1:26
 On the Outside — 3:34
 Be Loud — 2:48

Участники записи 
 Эдди Саттон — вокал 
 A.J. Novello — гитара 
 Майкл Гиббонс — гитара 
 Зови — бас-гитара 
 Tony Fontão — ударные

Альбомы Leeway